Inja (russisch ) ist der Name folgender geographischer Objekte in Russland:

Flüsse:
 Inja (Katun), rechter Nebenfluss des Katun in der Republik Altai
 Inja (Ochotskisches Meer), Zufluss des Ochotskisches Meeres in der Region Chabarowsk
 Inja (Ob), rechter Nebenfluss des Ob in den Oblasten Nowosibirsk und Kemerowo
 Inja (oberer Ob), linker Nebenfluss des Ob in der Oblast Nowosibirsk und der Region Altai
 Inja (Tscharysch), linker Nebenfluss des Tscharysch in der Region Altai

Dörfer:
 Inja (Region Altai), in der Region Altai
 Inja (Republik Altai), in der Republik Altai
 Inja (Chabarowsk), in der Region Chabarowsk

Inja steht außerdem für:
 Inja (Film), ein US-amerikanischer Kurzfilm

INJA ist Abkürzung für:
 Institut National des Jeunes Aveugles, Blindenschule in Paris

Abkürzung